Пётр Леонтьевич Рогалёв (24 марта 1912 года, с. Белоцерковка, ныне с. Травневое, Сватовский район Луганской области — 5 марта 1988 года, Уфа) — советский военный деятель, полковник. Герой Советского Союза.

Начальная биография 
Пётр Леонтьевич Рогалёв родился 24 марта 1912 года в селе Белоцерковка, ныне село Травневое Сватовского района Луганской области, в семье крестьянина.

Окончил семь классов. До призыва в армию работал в колхозе, а также председателем Сватовского райпотребсоюза.

Военная служба

Довоенный период 
В октябре 1934 года был призван в ряды РККА Сватовским райвоенкоматом Ворошиловградской области.

В 1938 году окончил Курсы усовершенствования командного состава.

В 1939 году вступил в ряды ВКП(б).

Великая Отечественная война 
С июня 1941 года принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны.

В 1943 году окончил ускоренные курсы при Военной академии имени М. В. Фрунзе.

997-й стрелковый полк (263-я стрелковая дивизия, 51-я армия) под командованием подполковника Рогалёва 8 мая 1944 года прорвал оборону противника под Севастополем и водрузил на высоте с отметкой «256,2» флаг СССР. Успешное наступление полка способствовало развитию общего наступления, в результате которого были освобождены сёла Кайтаны и Инкерман (ныне Белокаменск).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за успешное командование полком, мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, подполковнику Петру Леонтьевичу Рогалёву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6275).

Послевоенная карьера 
В 1956 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе.

С 1959 по 1963 годах Рогалёв работал на должности военного комиссара Башкирской АССР.

Избирался депутатом депутатом Верховного Совета БАССР (5, 6 созывов).

С 1964 году полковник Пётр Леонтьевич Рогалёв вышел в отставку. Жил в городе Уфе, где и умер 5 марта 1988 года. Похоронен на Южном кладбище.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 два ордена Ленина;
 четыре ордена Красного Знамени;
 орден Суворова 3-й степени;
 орден Отечественной войны 1-й степени;
 орден Красной Звезды;
 медали;
 иностранный орден.

Ссылки 

Похороненные на Южном кладбище (Уфа)
Члены КПСС
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР пятого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР шестого созыва